XIX чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит в Сиднее (Австралия) с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

Выборы места проведения 
Австралия получила от ФИБА право проведения соревнования 26 марта 2020 года. Единственным конкурентом была Российская федерация баскетбола. Решение было принято Центральным советом ФИБА, которое состоялось посредством видеоконференции.

Места проведения

Квалификация 
Австралия как хозяйка автоматически квалифицировалась на турнир в марте 2020 года.
Победитель Летние Олимпийские игры 2020 команда США получила второе квалификационное место.
16 команд лучших в своих региональных первенствах разыграют через квалификационный турнир 10 оставшиеся мест.

Участники чемпионата 

1 марта 2022 года сборная России была исключена из турнира, её заменила сборная Пуэрто-Рико.

В июне сборная Нигерии была исключена из турнира, её заменила сборная Мали.

Жеребьевка турнира 
Официальная церемония жеребьевки состоялась 3 марта 2022 года в Сиднее.

Составы

Судьи 
23 судьи были приглашены обслуживать чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022:

  Ясмина Алькарас
  Хулио Анайя
  Джонни Батиста
  Скотт Бекер
  Бланка Бёрнс
  Эми Боннер
  Мартин Вулич
  Райан Джонс
  Виола Дьёрдьи
  Войцех Лишка
  Марипье Мало
  Джойс Мучену
  Яна Никогосян
  Кристофер Рид
  Гатис Салиньш
  Андреа Сильва
  Амир Табуби
  Даиго Урусима
  Мэй Форсберг
  Сара Эльшарнуби
  Ю Чжун
  Ариадна Чуэка
  Озлем Ялман

Соревнование 
Время начала матчей дано по местному времени UTC+11

Предварительный раунд

Группа A

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Группа B

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Плей-офф

Четветьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Награды

Статистика

Индивидуальная 

Очки

Подборы

Передачи

Блокшоты

Перехваты

Эффективность

Командная 

Очки

Подборы

Передачи

Блокшоты

Перехваты

Эффективность

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт женского ЧМ 2022

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 2022
2022 год в баскетболе
Сентябрь 2022 года
Октябрь 2022 года
Спорт в Австралии в 2022 году
Чемпионаты мира в 2022 году
Чемпионаты мира в Австралии